Het ATP-toernooi van Kuala Lumpur 2015 (met de officiële naam Malaysian Open, Kuala Lumpur 2015) werd gespeeld van 28 september tot en met 4 oktober 2015. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen van het Bukit Jalil Sports Complex in de hoofdstad van Maleisië, Kuala Lumpur.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij versloeg in de finale Feliciano López met  7-5 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Treat Huey en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Rajeev Ram met 7-6(4) en 6-2.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kuala Lumpur
ATP-toernooi van Kuala Lumpur